Леонид Ре́зников:
 Резников, Леонид (Элиазар) Исаакович (1909—1976) — советский педагог (физик)-методист.
 Резников, Леонид Насонович (род. 1933) — российский инженер, лауреат Государственной премии СССР. 
 Резников, Леонид Яковлевич (1919—1992) — советский учёный-филолог, литературовед, публицист и поэт.